И́тан Са́пли (; род. 25 мая 1976, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по ролям в фильмах «Американская история Икс», «Вспоминая Титанов», «Эффект бабочки» и «Неуправляемый», а также по роли Рэнди Хикки в телесериале «Меня зовут Эрл».

Биография 
Сапли родился в Манхэттене, Нью-Йорк. Его родители — Дебби и Билл Сапли, также актёры, которые встретились на Бродвее во время выступления. Его отец сыграл Вилли, одноглазого почтальона, в «Меня зовут Эрл».

Карьера 
В основном Сапли известен своими эпизодическими ролями в фильмах Кевина Смита и ролью Рэнди Хикки в ситкоме «Меня зовут Эрл». Тем не менее он снимался и в драматических фильмах. Так в 2004 году Итан снялся в фильме «Эффект бабочки» вместе с Эштоном Кутчером, Эми Смарт и Элденом Хенсоном. В 2010 году появился в фильме «Неуправляемый».

Личная жизнь 
Сапли женат на Брэнди Льюис, у супругов есть две дочери — Фрэнсис Клементина (род. 2005) и Билли Грейс (род. 2007). Жена Итана до замужества имела ещё двух дочерей.

Сапли является сторонником саентологии, а также его хороший друг — рок-музыкант Stza.

В марте 2011 года Сапли похудел c 240 кг до 89 кг и был показан на телеканале TMZ, он рассказал, что занялся велоспортом. Однажды он достиг рекордно низкого уровня в 9 % жира, но прибавил в весе, осознав, что благодаря своему весу получал роли.

Фильмография

Примечания

Ссылки